est une expression anglo-saxone signifiant « la révolution ». Elle peut faire référence à :

 The Revolution, station de radio britannique ;
 The Revolution, clan de catcheur.

Musique

Groupe 

 The Revolution, groupe de rock américain.

Album 

 , album de Belly ;
 , album d' ;

Chanson 

 , chanson d';
 , chanson d'Attack Attack! ;
 , chanson de Chris de Burgh ;
 , chanson de Coolio ;
 , chanson de David Byrne ;
 , chanson de Scooter ;
 , chanson de Tom Verlaine.

Voir aussi